Школы и гимназии № 9:
 Гимназия № 9 (Екатеринбург).
 Школа-гимназия № 9 (Коломна).
 Гимназия № 9 (Мелитополь).
 9-я классическая гимназия имени Ивана и Александры Медведниковых (Москва).
 Школа № 9 (Обнинск).
 Школа № 9 (Пермь).
 Школа-гимназия № 9 (Симферополь).
 Школа № 9 (Таганрог).
 Школа-лицей № 9 (Новосибирск).
  Школа № 9 (Волгодонск)